Ві́домчі будіве́льні но́рми — нормативно-правовий акт, затверджений  центральним органом виконавчої влади в межах своїх повноважень.

Див. також 

 Будівельні норми
 Державні будівельні норми
 Територіальні будівельні норми
 Центральний фонд будівельних норм

Нормування у будівництві
Державні будівельні норми